Das Oslo Open 1991 war ein Tennis-Teppichplatzturnier für Frauen in Oslo. Es war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 2. bis 10. Februar 1991 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Oslo